Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2006 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Stephen Huss und Wesley Moodie. Das Finale bestritten Bob Bryan und Mike Bryan gegen Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić, welches die Bryans in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den Wimbledon Championships und ihr vierter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2006